Дидим може да се односи на:
 Дидим (граматичар)
 Дидим (град)